Miner (ofici), persona que treballa en una mina
 Miner (Missouri), població estatunidenca